Östergren är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1623 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Östergren 
 August Östergren (1832–1914), ämbetsman, jurist och politiker
 August Östergren (1874–1935), agronom
 Axel Östergren (1866–1929), jurist och ämbetsman
 Bertil Östergren (1922–1985), facklig ledare (SACO) och författare
 Carl Östergren (1842–1881), skald och lärare
 Emelie Östergren (född 1982), serieskapare, barnboksförfattare och illustratör
 Gerda Östergren (1914–1990), målare
 Göran Östergren (född 1937), målare och konsthantverkare
 Harald Östergren (1888–1974), målare, tecknare och konsthantverkare
 Ingrid Östergren (1923–2014), skådespelare
 Jan Östergren (född 1940), poet och översättare
 Jenny Östergren Strömstedt (född 1972), journalist och programledare
 Karin Östergren (född 1924), sjuksköterska och politiker
 Klas Östergren (född 1955), författare, manusförfattare och översättare, medlem av Svenska Akademien
 Kristofer Östergren (född 1977), sångare
 Majvor Östergren (född 1950), arkeolog
 Martin Östergren (född 1971), pianist och arrangör
 Nicklas Östergren (född 1964), sångare
 Olof Östergren (1874–1963), språkforskare
 Petra Östergren (född 1965), författare, debattör och instruktör i självförsvar
 Pär Adolf Östergren (1864–1905), rättslärd
 Rebecka Östergren (född 1985), skådespelare
 Tage Östergren (1890–1964), ämbetsman
 Theodor Östergren (1878–1951), modellmästare och politiker, socialdemokrat

Källor

Svenska efternamn